Toones est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Fred Toones (1906-1962), acteur afro-américain.

Pseudonyme 
 DJ Crazy Toones, pseudonyme de Lamar Dupree Calhoun (1971-2017), producteur de hip-hop et DJ américain.

Voir aussi 
 

Patronyme américain